Громатуха:
Громатуха — приток Большого Унзаса в Кемеровской области.
Громатуха — приток Большой Быстрой в Иркутской области.
Громатуха — приток Зеи в её среднем течении (Мазановский район Амурской области).
Громатуха — приток Ингоды в Забайкальском крае.
Громатуха — приток Кии в Кемеровской области.
Громатуха — приток Ортона в Кемеровской области.
Громатуха — приток Уфы в Челябинской области.
Громатуха — приток Курагана в Алтайском крае.
Громатуха — упразднённое село в Казахстане